Сезон ФК «Металург» (Дніпропетровськ) 1956 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Микола Морозов.
 Начальник команди: Степан Приймак.
 Тренери: Сергій Голод, Антон Яковлєв.

1-а зона

Кубок СРСР з футболу 
Не проводився.

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1956 українських футбольних клубів
1956 у футболі
1956  в українському спорті